Чемпіонат Швейцарії з хокею 1930 — 20-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став вчетверте ХК «Давос».

Схід 
ХК «Давос» вийшов до фіналу.

Захід

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія